Anton Verheij (1871-1924), een Nederlands toonkunstenaar
 Anton Verhey (1938), een Nederlands kunstschilder
 Elma Verhey (1951), een Nederlands journaliste en publiciste
 Emmy Verhey (1949), een Nederlands violiste
 Harry Verheij (1917-2014), een Nederlands politicus en wethouder van Amsterdam
 Joor Bastiaan Verheij (1851-1913), een Nederlands officier en politicus
 Paul Verhey, een Nederlands fluitist
 Theodoor Verhey (1848-1929), een Nederlands pianist en componist

Zie ook 
Verheyen